EDNZ ist die Abkürzung für:

 Flugplatz Zell-Haidberg
 Economic Development New Zealand

Abkürzung